Финале УЕФА Лиге шампиона 2014. је било 59. финале по редоследу за титулу Европског првака (22. од реформатирања), и одржано је у суботу 24. маја 2014. на Estadio da Luz у Лисабону. У финалу су учествовали Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, што је био пети сусрет у финалу за екипе из исте државе, друго у коме су учествовале екипе из Шпаније, и први градски дерби у финалу. Реал Мадрид је након продужетака победио са 4:1, головима Герета Бејла, Марсела, и Кристијана Роналда, након што је у 93. минуту регуларног дела меча Серхио Рамос изједначио преко гола главом, на исти начин на који је у првом полувремену Дијего Годин постигао гол за Атлетико. Реал је тако освојио десету титулу првака, популарна "La Decima", 12. година након своје девете титуле, у финалу 2002.

Детаљи са утакмице

Референце

Напомене

Везе ка другим чланцима 

Финала УЕФА Лиге шампиона